Свободное государство Тюрингия () — федеральная земля («государство», ) в составе современной Германии, воссозданная в изменённых границах в 1990 году на части территории ГДР после её вхождения в состав ФРГ.
  () — земля («государство», ), созданная в результате объединения «тюрингских государств» и существовавшая в 1920—1952 годы в составе Германии периодов Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенной оккупации, а затем и в первые годы существования ГДР; была ликвидирована в 1952 году вместе с остальными землями на территории ГДР.
 Тюрингские государства () — общее название для нескольких мелких герцогств и княжеств, существовавших на территории современной Тюрингии и сохранивших некоторую автономию после объединения Германии в 1871 году в единую Германскую империю.
 История Тюрингии — о других государствах, существовавших на территории Тюрингии в более раннее время (королевство, герцогство и ландграфство Тюрингия).

См. также 
 Тюринги — древнегерманское племя, давшее название региону
 934 Тюрингия — астероид в Солнечной системе
 Тюринген (Форарльберг) — коммуна в Австрии